Helminthoglypta diabloensis är en snäckart som först beskrevs av James Graham Cooper 1869.  Helminthoglypta diabloensis ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
diabloensis